Ге́ллер — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители 
 Геллер, Александр Гиршевич (1931—2014) — советский и российский шахматист, популяризатор шахмат.
 Геллер, Брюс (1930—1978) — американский сценарист и продюсер.
 Геллер, Григорий Михайлович (род. 1945) — кларнетист, саксофонист, педагог.
 Геллер, Дмитрий Александрович (род. 1970) — российский мультипликатор.
 Геллер, Евгений Борисович (род. 1974) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины (2006).
 Геллер, Евсей Маркович (1918—1959) — советский геолог.
 Геллер, Ефим Петрович (1925—1998) — советский и российский шахматист.
 Геллер, Зиновий Исаевич (1917—1973) — советский учёный в области топливной энергетики и теплотехники.
 Геллер, Иом-Тоб Липман (1579—1654) — раввин и общественный деятель.
 Геллер, Ласло (1907—1980) — венгерский учёный, физик и электротехник.
 Геллер, Леонид Михайлович (род. 1945) — литературовед, исследователь русской литературы, в частности — фантастики профессор Лозаннского университета, сын М. Я. Геллера
 Геллер, Липа (1915—1989) — еврейский поэт.
 Геллер, Маргарет (род. 1947) — американский астрофизик, космолог, астроном.
 Геллер, Марк Израилевич (1902—1971) — советский писатель-сатирик.
 Геллер, Мира (1868 — после 1920) — польская оперная певица.
 Геллер, Михаил Яковлевич (1922—1997) — российский историк, критик.
 Геллер, Пётр Исаакович (1862—1933) — российский художник.
 Геллер, Рахиль Гедальевна — депутат Верховного Совета СССР.
 Геллер, Стефан (1813—1888) — венгерский пианист и композитор.
 Геллер, Узи (род. 1931) — израильский шахматист.
 Геллер, Ури (род. 1946) — израильский иллюзионист, менталист и экстрасенс.
  (1905—1978) — немецкий палеонтолог.
  (1928—2013) — американский джазист.
 Геллер, Шандор (1925—1996) — венгерский футболист.
 Геллер, Эммануил Савельевич (1898—1990) — советский актёр.
 Геллер, Юзеф (1896—1982) — польский биохимик и энтомолог.
 Геллер, Яков Владимирович (род. 1986) — российский шахматист, тренер.

Персонажи 
 Моника Геллер — персонаж американского телесериала «Друзья».
 Росс Геллер — персонаж американского телесериала «Друзья», брат Моники.

Другие значения 
 Геллер — мелкая разменная монета в нескольких странах.

См. также 
 Геллерт
 Хеллер
 Хёллер
 Алтарь Геллера

Примечания